Стив Смит (, род. 30 апреля 1963, Глазго) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника. Играл за сборную команду Канады.

Обладатель Кубка Стэнли. Провел более 900 матчей в Национальной хоккейной лиге.

Игровая карьера 
Хоккейную карьеру начал в 1980 году.

В 1981 году был выбран на драфте НХЛ под 111-м общим номером командой «Эдмонтон Ойлерз».

В течение профессиональной клубной игровой карьеры, которая длилась 17 лет, защищал цвета команд «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхокс» и «Калгари Флэймз».

В общем провел 938 матчей в НХЛ, включая 134 игры плей-офф Кубка Стэнли.

Выступал за сборную Канады, провел 8 игр в её составе.

Тренерская работа 
Работал ассистентом главного тренера в клубах НХЛ «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» — 1987, 1988, 1990.
 Участник матча всех звезд НХЛ — 1991.

Статистика

Клубные выступления

Сборная

Ссылка 
 
 
 

Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Хоккеисты Канады
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся 30 апреля
Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»
Тренеры «Калгари Флэймз»
Тренеры «Каролина Харрикейнз»
Родившиеся в Глазго
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»